Jörgen Bergmark kan syfta på:

* Jörgen Bergmark (född 1948), svensk militär
 Jörgen Bergmark (född 1964), svensk manusförfattare och regissör